Fernando de Borbón-Dos Sicilias (Roma, 25 de julio de 1869 - Lindau, 7 de enero de 1960), príncipe heredero del Reino de las Dos Sicilias y desde el año 1934, y hasta su muerte fue el Jefe de la Casa Real de las Dos Sicilias, con el nombre de Fernando III.

Biografía 
Primogénito de Alfonso de Borbón-Dos Sicilias y Austria y de María Antonieta de Borbón-Dos Sicilias, nieto del rey Fernando II de las Dos Sicilias. Llevó el título de Duque de Calabria. Contrajo nupcias con la princesa María de Baviera, hija del rey Luis III y la archiduquesa María Teresa de Austria-Este (por lo tanto sobrina de la reina María Cristina de España), el 31 de mayo de 1897 en Múnich, se establecieron en la corte bávara, y les nacieron 6 hijos:

Princesa María Antonieta de Borbón-Dos Sicilias (1898-1957). Nunca se casó ni tuvo hijos, murió en un accidente automovilístico.
Princesa María Cristina de Borbón-Dos Sicilias (1899-1985), casada en 1948 con Manuel Sotomayor y Luna, vicepresidente de la República de Ecuador. Sin descendencia.
Príncipe Rogelio María de Borbón-Dos Sicilias, Duque de Noto (1901-1914). Murió en la infancia.
Princesa Bárbara María Antonieta Leopoldina de Borbón-Dos Sicilias (1902-1927), casada con el conde Francisco Javier de Stolberg-Wernigerode en 1922. Con descendencia.
Princesa Lucía María Raniera de Borbón-Dos Sicilias, (1908-2001), casada en 1938 con el príncipe Eugenio, Duque de Ancona, hijo del príncipe Tomás de Saboya-Génova, con descendencia.
Princesa Urraca María Isabel Carolina Aldegunda de Borbón-Dos Sicilias, (1913-1999). Nunca se casó ni tuvo hijos.

Tras el fin de la monarquía bávara en 1918, Fernando y Maria vivieron durante muchos años en Villa Amsee, en Lindau. 

Tras su muerte en 1960 la jefatura de la casa real se dividió entre dos pretendientes: su sobrino el infante Alfonso, hijo de su hermano Carlos, y su hermano el príncipe Raniero.

Órdenes y empleos

Órdenes 
 Gran maestro de la Sagrada Orden Constantiniana de San Jorge. (1934-1960, casa de Borbón-Dos Sicilias)
Caballero de la orden de San Huberto. (1896, )
Caballero gran cruz de la Orden de Carlos III. (21 de enero de 1901, )

Empleos 

 Coronel propietario (Inhaber) del Regimiento n. º 8 de artillería del Ejército real bávaro.
 Comandante honorario del Cuerpo de Estado Mayor del Ejército español.

Ancestros

Referencias 

Nobles de Italia del siglo XIX
Nobles de Italia del siglo XX
Casa de Borbón-Dos Sicilias
Grandes maestres de la Sagrada Orden Militar Constantiniana de San Jorge
Grandes maestres de la Orden de San Jenaro
Bailíos grandes cruces de honor y devoción de la Orden de Malta
Caballeros grandes cruces de la Orden de Carlos III
Caballeros de la Orden del Toisón de Oro (Rama española)
Personas de Nápoles
Caballeros de la Orden de San Huberto
Pretendientes al trono de las Dos Sicilias
Nacidos en Roma